

Accezioni comuni 
 Tempo – grandezza fisica relativa allo scorrere degli eventi
 Tempo – in meteorologia, condizioni atmosferiche
 Tempo – in linguistica, categoria grammaticale relativa alla coniugazione verbale

Editoria 
 Tempo – periodico trimestrale musicale britannico, pubblicato dal 1939
 Tempo – periodico edito da Mondadori, pubblicato dal 1939 al 1976
 Tempi – rivista di ispirazione cattolica fondata nel 1994

Musica 
 Tempo – velocità di esecuzione di un brano
 Tempo – termine usato per riferirsi al metro (es. tempo semplice/composto)
 Tempo – termine usato per riferirsi al movimento (es. un movimento in una misura)
 Tempo – singolo di Margaret del 2019
 Tempo – album di Franco Ricciardi, del 2008.
 Tempo –  brano musicale del gruppo sudcoreano EXO del 2018
 Tempo –  singolo della cantante statunitense Lizzo

Altro 
 Tempo – negli sport di squadra, suddivisione di una gara sportiva
 Tempo – casa automobilistica tedesca attiva dal 1928 al 1977
 Tempo – marca di fazzoletti
 Tempo – videogioco della SEGA, del 1995
 Tempo – una variabile utilizzata nell'allenamento contro resistenze in palestra
 Tempo – nel sistema operativo Unix
 Tempo –  film del 2003 diretto da Eric Styles

Pagine correlate 
 Il Tempo (disambigua)

Altri progetti